Jungle Emperor Leo (Tomita) - album van Isao Tomita uit 1997, filmmuziek van onderstaande film
 Jungle Emperor Leo (1997) - Japanse animatiefilm uit 1997
 Jungle Emperor Leo (1966) - Japanse animatiefilm uit 1966